Desa Srijaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Srijaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,05, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Srijaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,18, long 107,07), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar